Die China Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 22. bis 28. September 2008 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Anabel Medina Garrigues / Caroline Wozniacki mit 6:1 und 6:3 gegen Han Xinyun / Xu Yifan.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Peking